Бёрдетт Элайл «Бёрди» Халдорсон (; родился 12 января 1934 года в Остине, Миннесота, США) ― американский баскетболист, участник летних Олимпийских игр 1956 и 1960 годов.

Карьера 
Выступал в баскетбольной команде Университета штата Колорадо.

Выступал за американскую мужскую сборную по баскетболу на Олимпиаде в 1956 году, где был удостоен золотой медали. Никогда не играл на профессиональном уровне, но был игроком клуба Phillips 66ers лиги AAU в течение ряда лет.

Четыре года спустя, в 1960 году, Халдорсон выиграл свою вторую золотую медаль в составе американской сборной. 10 марта 2012 года его имя было включено в почётный список Басктебольного зала славы Pac-12 на Мужском чемпионате по баскетболу конференции Pac-12.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Халдорсона на сайте sports-reference.com 

Баскетболисты США
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1956 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы Панамериканских игр по баскетболу